Punkt kan syfta på:

Punkt (tecken) – ett skiljetecken .
 Listpunkt –  en symbol eller ett tecken som kan placeras före varje unikt element i en lista eller en förteckning
 Punktlista – ett sätt att förtydliga skriven text
 Halvhög punkt – ett skiljetecken · en punkt (.) placerad på ungefär samma höjd som ett plus- eller minustecken
 Typografisk punkt – en måttenhet i typografi
 Punkt (geometri) –  inom geometri ett objekt utan någon utsträckning
 Punkt – i överförd bemärkelse kan punkt därför också avse en position, se Geografiska koordinatsystem
 Punkt – i överförd bemärkelse kan punkt därför också avse en plats
 Punkt (musik) – ett sätt att i notskrift ange att tidsvärde
 Punktskrift – används av synskadade eller blinda personer i större delen av världen
 Baspunkt – en finansiell term som betecknar en ränteförändring mätt i tiotusendelar
 Kontrapunkt – en teknik för polyfon musikalisk komposition